Herbert Ratz (né le  à Völkermarkt, Autriche) est un joueur professionnel autrichien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||32 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||32 ||10 ||2 ||12 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||30 ||1 ||5 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||48 ||5 ||11 ||16 ||54 ||8 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2004-2005 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||48 ||3 ||7 ||10 ||79 ||12 ||2 ||2 ||4 ||26 
|-
|2005-2006 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||47 ||3 ||8 ||11 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||55 ||12 ||17 ||29 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||45 ||3 ||16 ||19 ||24 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||53 ||9 ||21 ||30 ||60 ||15 ||2 ||7 ||9 ||14
|-
|2009-2010 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||47 ||2 ||11 ||13 ||65 ||7 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|2010-2011 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||51 ||2 ||24 ||26 ||28 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2011-2012 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||43 ||4 ||8 ||12 ||40 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 14 || 0 || 1 || 1 || 22 || || || || ||
|-
|2013-2014 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 21 || 0 || 2 || 2 || 22 || || || || ||
|-
|2017-2018 || VST Völkermarkt || ()  ||||4 ||2 ||3 ||5 ||0 ||||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
| 2000 || align=left| Autriche U20 || aling=left|Championnat du monde junior Division 1A || 4 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left| Médaille d'or

Trophées et distinstions

Autriche 

 Il remporte le Championnat avec le EC Klagenfurt AC en 2000-2001.

EBEL 

 Il remporte le Championnat avec le EC Klagenfurt AC en 2003-2004, 2008-2009 et 2012-2013.

Notes et références

Voir aussi

Naissance en septembre 1981
Joueur autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace